En Pologne, Brzeźno ou Brzezno peut désigner : 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Brzeźno, village du powiat de Czarnków-Trzcianka
 Brzeźno, village du powiat de Konin 
 Brzeźno, village du powiat de Poznań 
 Brzeźno, village du powiat de Wągrowiec 
 Brzezno, village du powiat de Szamotuły

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Brzeźno, village du powiat d'Aleksandrów Kujawski
 Brzeźno, village du powiat de Lipno 
 Brzeźno, village du powiat de Świecie 
 Brzeźno, village du powiat de Toruń

dans la voïvodie de Lubusz
 Brzeźno, village du powiat de Gorzów
 Brzeźno, village du powiat de Międzyrzecz 
 Brzeźno, village du powiat de Sulęcin 

dans la voïvodie de Poméranie
 Brzeźno, village du powiat de Człuchów
 Brzeźno, village du powiat de Tczew 
 Brzeźno, quartier de Gdańsk

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Brzeżno
 Brzeźno, village du powiat de Białogard
 Brzeźno, village de la gmina de Barwice 
 Brzeźno, village de la gmina de Szczecinek

dans d'autres voïvodies
 Brzeźno, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Brzeźno, village de la voïvodie de Lublin
 Brzeźno, village de la voïvodie de Mazovie
 Brzeźno, village de la voïvodie de Podlachie
 Brzeźno, village de la voïvodie de Sainte-Croix
 Brzeźno, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie